Bert Haldane – regista inglese, pioniere del cinema muto britannico
 John Burdon Sanderson Haldane – biologo e genetista inglese
 John Scott Haldane – fisiologo e inventore britannico
 Lewis Haldane – calciatore gallese
 Richard Burdon Haldane – politico inglese
 36061 Haldane – asteroide